Abu-Issa al-Isfahaní, messies jueu, cap de la secta Al-Isawiyya
 Abu-Issa al-Warraq () heretge musulmà.